Het schoonspringen vanaf de 10 meter toren voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2017 vond plaats op 19 en 20 juli 2019 in het Nambu University Municipal Aquatics Center in Gwangju.

Uitslag 
Groen geeft de finalisten weer.

Blauw geeft de halvefinalisten weer.

Externe links 
  Uitslag voorronde
  Uitslag halve finale
  Uitslag finale

Mannen 10